Valbom (Gondomar), een stad en freguesia in de Portugese gemeente Gondomar in het district Porto
 Valbom (Pinhel), een plaats in de Portugese gemeente Pinhel